

Cinema 
 Nero e blu (Black and Blue) – film del 1992 diretto da David Hayman
Black and Blue – cortometraggio del 1923 diretto da Harold Beaudine
 Black and Blue – film del 1993 diretto da Robert Altman
 Nessuna via d'uscita (Black and Blue) – film del 1999 diretto da Paul Shapiro
 Black & Blue – film del 2009 diretto da Jill Maxcy
 La legge dei più forti (Black and Blue) – film del 2019 diretto da Deon Taylor

Letteratura 
 Morte grezza (Black & Blue) – romanzo di Ian Rankin del 1997
 Black and Blue – romanzo di Anna Quindlen del 1998, da cui è stato tratto il film Nessuna via d'uscita

Musica 
 Black and Blue Records – etichetta discografica jazz francese
 Black 'N Blue – gruppo musicale heavy metal statunitense
 Black and Blue – brano musicale del 1929, scritto da Fats Waller e Andy Razaf
 Black & Blue – album di Harold Melvin & the Blue Notes del 1973
 Black and Blue – album dei The Rolling Stones del 1976
 Black and Blue – traccia dell'album Too Much Pressure dei The Selecter del 1980
 Black and Blue – traccia dell'album Ready an' Willing dei Whitesnake del 1980
 Black 'N Blue – album dei Black 'N Blue del 1984
 Black and Blue – traccia dell'album Self Control di Raf del 1984
 Black and Blue – traccia dell'album Say What You Will, Clarence...Karl Sold the Truck dei Soul Asylum del 1984
 Black & Blue – traccia dell'album Save Your Prayers dei Waysted del 1986
 Black and Blue – singolo dei Van Halen del 1988, dall'album OU812
 Black and Blue – EP dei Doctor & the Medics del 1991
 Black and Blue – traccia dell'album Let's Go dei Rancid del 1994
 Black & Blue – album dei Backstreet Boys del 2000
 Black & Blue – traccia dell'album New Found Glory dei New Found Glory del 2000
 Black and Blue – traccia dell'album Hard Candy dei Counting Crows del 2002
 Black and Blue – traccia dell'album Count Your Blessings dei Bring Me the Horizon del 2006
 Black and Blue – traccia dell'album The Monkey Puzzle degli UFO del 2006
 Black & Blue – singolo tratto dall'album Miike Snow dei Miike Snow del 2009
 Black and Blue – traccia dell'album We Rule The Night dei Sonic Syndicate del 2010
 Black and Blue – EP delle Uh Huh Her del 2011

Televisione 
 Black and Blue – serie televisiva della BBC del 1973
 Black and Blue – programma televisivo di Raitre del 1988
 Amore e perversione (Black and Blue) – episodio della seconda stagione di Homicide
 False uniformi (Black and Blue) – episodio della quinta stagione di Squadra emergenza
 Nero e blu (Black and blue) – episodio di Starsky & Hutch